QED kan avse:

 Akronym för frasen Quod erat demonstrandum, "vilket skulle bevisas".
 Akronym för kvantelektrodynamik (på engelska quantum electrodynamics)
 En textredigerare, se QED (textredigerare)
 En årligt återkommande skeptikerkonferens i Manchester, se https://qedcon.org/